Grupper ist der Familienname folgender Personen:

 Jesse Grupper (* 1997), US-amerikanischer Sportkletterer
 Pessach Grupper (1924–2013), israelischer Politiker